Grisoni – famiglia patrizia veneziana, annoverata fra le cosiddette Case Nuove

Persone 
 Franca Grisoni – poetessa italiana
 Giuseppe Grisoni – pittore fiammingo
 Tony Grisoni – sceneggiatore britannico